Мерка́тор (, в переводе: купец, торговец) может относиться к:

  (около 390—после 451) — христианский богослов и писатель.
 Меркатор, Герард (1512—1594) — фламандский картограф и географ, настоящая фамилия: Кремер.
 Проекция Меркатора — одна из основных картографических проекций.
 Меркатор, Арнольд (1537—1587) — фламандский картограф и географ, сын Герарда.
 Меркатор, Румольд (1545—1599) — фламандский картограф и географ, сын Герарда.
 Меркатор, Николас (около 1620—1687) — немецкий математик, настоящая фамилия: Кауфман.

Другое 
 Меркатор — большой древний ударный кратер в области юго-западного побережья Моря Облаков на видимой стороне Луны.

Примечания